Республиканская молодёжная библиотека имени Джафара Джаббарлы () — публичная библиотека в Азербайджане, расположенная в городе Баку.

История 
Библиотека  была создана в 1928 году и в первые годы существования состояла из небольшого собрания книг и лишь одного обслуживающего отдела.

В 1937 году библиотеке было присвоено имя Джафара Джаббарлы, одного из основоположников азербайджанской драмы.

В 1957 году библиотека была перемещена в более удобное для читателей здание на улице Наримана Нариманова, а в 1976 году получила статус Республиканской молодёжной библиотеки.

Современное состояние 
Библиотека состоит из 10 отделов:

 отдел бухгалтерии;
 отдел автоматизации;
 отдел информационных ресурсов;
 отдел работы с читателями;
 отдел зарубежной литературы;
 отдел культуры;
 отдел правовой информации;
 отдел методологии и библиотграфии;
 отдел искусства;
 читальный зал.

По состоянию на 1 января 2015 года фонд состоит из 132 399 книг и 2382 CD и DVD-дисков и постоянно пополняется классическими и современными произведениями, словарями, энциклопедиями, учебниками, научно-популярной и информационной литературой. Электронный каталог библиотеки включает 11 900 книг, 186 CD и DVD-дисков на азербайджанском, русском и других языках.

В марте 2009 года в библиотеке установлена ​​автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС-64.

В 2014 году библиотека обслуживала 13 503 читателей, среди которых молодёжь, учителя, лица творческих профессий, служащие, пенсионеры. Записаться в библиотеку имеет право любой гражданин Азербайджана, достигший четырнадцатилетнего возраста, или иностранный гражданин, по предъявлении удостоверения личности.

Примечания 

Библиотеки Баку
Библиотеки для молодёжи
Организации, основанные в 1928 году